Ponsse (полное наименование — Ponsse Plc., ) — финская компания. Штаб-квартира расположена в Виеремя.

Ponsse Plc. специализируется на продажах, производстве и обслуживании лесозаготовительных машин, работающих по сортиментной технологии.

Компания была основана финским предпринимателем  (1943-2010) в 1970 году и с тех пор является пионером по внедрению решений лесозаготовок, основанных на сортиментной технологии. Акции компании включены в список NASDAQ OMX Nordic. Ponsse ведёт свою деятельность примерно в 40 странах.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании:

Председатель совета директоров компании — Юха Видгрен. Главный управляющий — Юхо Нуммела.

Ссылки 
 
 Официальный сайт компании

Машиностроительные компании Финляндии
Производители лесозаготовительной техники